Lulua (geslacht), een kevergeslacht uit de familie van de boktorren (Cerambycidae)
Lulua (rivier), een rivier in de Democratische Republiek Congo
Centraal-Kasaï, voorheen Lulua, een in het centraal-zuiden gelegen provincie van de Democratische Republiek Congo